Мак () — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 

Однолетние, двулетние и многолетние травы, обычно с развитым стеблем, реже бесстебельные. Растения выделяют млечный сок, белый, жёлтый или оранжевый.

Листья обычно единожды- или дважды-трижды-перисто-рассечённые, голые или чаще волосисто-щетинистые.

Цветки крупные, одиночные, как правило, красного цвета (реже встречаются белые или жёлтые), на длинных цветоносах, или (у бесстебельных видов) цветоножках, без прицветников, у некоторых видов — в метельчатом соцветии. Тычинки обычно многочисленные, с тонкими или вверху булавовидно расширенными нитями; пыльники от округлых до линейных, изредка с головчатым придатком на связнике. Завязь из 3—22 плодолистиков, чаще всего 4—10. Цветки опыляются насекомыми, у некоторых видов возможно самоопыление.

Плод — коробочка, коротко-цилиндрическая, булавовидная, продолговатая, обратнояйцевидная или шаровидная, сидячая или внезапно суженная в короткую ножку, одногнёздная; плаценты вдаются внутрь в виде тонких пластинок; сверху прикрытая пирамидальным, выпуклым или плоским диском, противуплацентные лучи которого соединены обычно плёнчатой или кожистой мембраной в монолитный диск. Открывание коробочки происходит порами, непосредственно под диском. Семена мелкие, ячеисто-сетчатые, без придатка. Созревшие семена выбрасываются на большое расстояние в результате резкого лопанья коробочки. Также они могут высыпаться на ветру из отверстий коробочки, как соль из солонки.

Распространение и экология 
Мак встречается в умеренной, субтропической и реже в холодных зонах. 
Большинство маков растёт в засушливых местах — степях, полупустынях, пустынях, сухих каменистых склонах гор.

В России и ближнем зарубежье насчитывается около 75 видов, преимущественно на Кавказе и в Средней Азии.

Наиболее распространённые виды — , растущий как сорняк на полях и при дорогах,  — в лесном и субальпийских поясах гор южной части Закавказья,  — в степях Алтая, Восточной Сибири и Средней Азии.

Значение и применение 
Издревле мак выращивали как декоративное растение.  используется в кондитерских изделиях, им посыпают выпечку, а также добавляют его в тесто. Из семян этого растения изготовляют также техническое масло, пригодное для производства маргарина.

Во многих странах на протяжении тысячелетий культивируют . Из его незрелых коробочек получают опиум — загустевший млечный сок, из которого выделяют морфин и кодеин, служащие для изготовления медицинских болеутоляющих и снотворных препаратов (папаверин и др.) и наркотиков. Опиум можно получить только вручную, чем и объясняется его высокая стоимость. Привычка курить опиум распространилась в Средние века в мусульманских странах Малой Азии. Появление такой традиции связано с тем, что мусульманская традиция запрещает употреблять алкоголь, и курение опиума в какой-то мере заменяло верующим вино. Из Малой Азии опиум проник дальше на Восток. Главным потребителем опиума стал Китай. В 1820 г. китайское правительство запретило ввоз опиума. Но Англия, ввозившая опиум в восточные страны и получавшая от этого большую прибыль, развязала войну, получившую название «опиумной». Проигравший в этой войне Китай вынужден был снова разрешить ввоз опиума. В результате в Китае курение опиума носило массовый характер.

Мак снотворный возделывают главным образом в Китае, Индии, Малой Азии, Средней Азии, Афганистане. Для получения масла мак опийный выращивается в более северных районах. Алкалоиды опия содержатся, по-видимому, и в других видах мака.

Некоторые виды рода Мак являются излюбленными декоративными растениями. Выведены разнообразные садовые формы.

Запрет выращивания 
В России с 2004 года запрещено возделывать «Опийный мак (растение вида Papaver somniferum L.) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические вещества», для чего предусмотрена статья  УК РФ.

Виды 

Согласно современным представлениям, в роду Мак насчитывается более 50 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ряд опубликованных названий видов рода Мак имеют неопределённый статус:

В культуре 

Мак занимает особое место в балканской и славянской мифо-ритуальных традициях. У большинства народов этот цветок связывался с символикой сна и смерти; в мифологии греков мак — атрибут Гипноса, бога сна, и Нюкты, персонифицированной Ночи. Он же был одним из символов Деметры, богини земледелия, одно из прозвищ которой звучит как Мекона — «маковая» (Мекон, буквально: «мак» — имя её мифического возлюбленного): благодаря своей чрезвычайной плодовитости этот цветок в фольклорных преданиях и ритуалах нередко ассоциировался с плодородием. В то же время этот атрибут намекает на связь богини с миром мёртвых: она — олицетворение Матери-Земли, порождающей всё живое и принимающей в себя умерших, мать Персефоны, владычицы подземного мира. У римлян считалось, что мак посвящён Церере (аналог Деметры), поскольку он растёт среди злаков. Во многих легендах мак нередко ассоциируется с невинно пролитой кровью: существует поверье, что первые маки выросли из капель крови распятого Христа. У многих древних народов мак — символ траура и скорби.

В музыке

Красные маки как символ памяти о павших на войне 

В 1915 году, во время Первой мировой войны, канадский военный врач Джон Маккрей написал ставшее широко известным стихотворение На полях Фландрии, начинавшееся такими строками:

В 1915 году, вдохновлённая этими стихами, американский профессор Мойна Михаель ответила своим собственным стихотворением:

Потом ей в голову пришла идея носить красные маки на День поминовения в честь тех, кто погиб во время войны. Она была первой, кто носил их, она продавала маки сотрудникам и друзьям, а деньги шли на благотворительность. Позже мадам Гуерин из Франции, побывав в США, начала делать искусственные маки и продавать их в пользу детей-сирот и овдовевших женщин. В 1921 году Франко-Американская лига детей продавала маки в помощь осиротевшим в войне во Франции и Бельгии. Эта традиция распространилась и на другие страны, в частности, Великобританию.

Сейчас в некоторых странах в День перемирия существует традиция ношения бутоньерок в виде красных маков на лацкане пиджака, в петлице или на другой верхней одежде. Это знак уважения к павшим в Первой и Второй мировых войнах. Деньги, вырученные от продажи этих цветков, идут на поддержание ветеранов различных войн и членов их семей.

Примечания

Литература 

 
 
  
 
 
 
 Судник Т. М., Цивьян Т. В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica) // Балто-славянские исследования 1980. М.: Наука, 1981, с. 300—317
 
 

Маковые
Пряности
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Лекарственные растения